Бени-Суэйф:

 Бени-Суэйф — административный центр провинции Бени-Суэйф в Египте.
 Бени-Суэйф — мухафаза в Арабской Республике Египет.